{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96101) - || 3006 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96102) - || 3054 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96103) - || 3132 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96104) - || 3189 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96105) - || 3225 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96106) - || 3313 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96107) - || 4109 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96108) - || 4167 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96109) - || 4192 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96110) - || 4224 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96111) - || 4243 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96112) - || 5063 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96113) - || 5083 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96114) - || 5088 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96115) - || 5139 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96116) - || 5412 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96117) - || 5458 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96118) - || 1087 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96119) - || 1091 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96120) - || 1114 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96121) - || 1127 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96122) - || 1141 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96123) - || 1184 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96124) - || 2058 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96125) - || 2152 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96126) - || 2174 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96127) - || 2202 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96128) - || 2220 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96129) - || 2248 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96130) - || 2269 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96131) - || 2276 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96132) - || 2354 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96133) - || 2488 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96134) - || 3027 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96135) - || 3054 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96136) - || 3209 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96137) - || 3252 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96138) - || 3277 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96139) - || 3324 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96140) - || 3339 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96141) - || 3359 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96142) - || 3425 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96143) - || 3434 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96144) - || 3466 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96145) - || 3808 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96146) - || 3834 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96147) - || 3851 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96148) - || 3991 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96149) - || 4125 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96150) - || 4158 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96151) - || 4239 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96152) - || 4358 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96153) - || 4651 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96154) - || 5121 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96155) - || 1973 HA || 27 april 1973 || Palomar || A. R. Sandage
|-
| (96156) - || 1974 CB || 14 februari 1974 || Harvard Observatory || Harvard Observatory
|-
| (96157) - || 1978 UV4 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (96158) - || 1978 UE8 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (96159) - || 1978 VR3 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (96160) - || 1978 VW7 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (96161) - || 1978 VS9 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (96162) - || 1979 MN7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (96163) - || 1981 DJ1 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96164) - || 1981 EH6 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96165) - || 1981 EL14 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96166) - || 1981 EW15 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96167) - || 1981 EG20 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96168) - || 1981 ER23 || 3 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96169) - || 1981 EW23 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96170) - || 1981 EE29 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96171) - || 1981 ET32 || 8 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96172) - || 1981 EN34 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96173) - || 1981 ED36 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96174) - || 1981 EF38 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96175) - || 1981 EY43 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96176) - || 1981 EZ44 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (96177) - || 1984 BC || 30 januari 1984 || Palomar || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (96178) Rochambeau || 1987 SA4 || 29 september 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| (96179) - || 1988 DX4 || 25 februari 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (96180) - || 1988 SR2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (96181) - || 1988 VW2 || 8 november 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (96182) - || 1989 RT1 || 6 september 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (96183) - || 1989 UG2 || 27 oktober 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (96184) - || 1990 QH3 || 28 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (96185) - || 1990 RJ7 || 13 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (96186) - || 1990 SF8 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96187) - || 1990 UH4 || 16 oktober 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96188) - || 1991 GC || 8 april 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (96189) Pygmalion || 1991 NT3 || 6 juli 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (96190) - || 1991 PD19 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96191) - || 1991 TK9 || 3 oktober 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96192) Calgary || 1991 TZ15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (96193) Edmonton || 1991 TG16 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (96194) - || 1991 VF6 || 2 november 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96195) - || 1992 AW2 || 1 januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96196) - || 1992 EQ4 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (96197) - || 1992 EF6 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (96198) - || 1992 EF13 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (96199) - || 1992 EY24 || 4 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (96200) Oschin || 1992 QR2 || 25 augustus 1992 || Palomar || A. Lowe|}

Planetoïdenlijsten